Дорткуль — гора в Крыму, на окраине города Белогорска.
 Дорткуль — гора в Крыму, в Бахчисарайском районе.